Аахенський мир — мирні угоди, які укладено в Аахені.

 Аахенський мир (1668)
 Аахенський мир (1748)

Історія Європи